Lasu steht für:

 Lasu (Ort), Dorf in der Provinz Chuzestan, Iran

Lasu ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Lasu (* 1995), südsudanesische Fußballspielerin
 Nicklas Lasu (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler